Toppler ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Toppler oder Heinrich Topler (* um 1340; † 1408), Bürgermeister der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber
 Thomas Toppler (* 1985), österreichischer Musiker, Theatermacher und Theaterpädagoge

Toppler ist auch:
 ein anderer Name für Perestroika (Computerspiel), russisches Computerspiel (1990)

Siehe auch:
 Topplerschlösschen, spätmittelalterliches Gebäude im Taubertal
 Toplerhaus (Nürnberg)
 Toepler